El municipio de Wall Lake (en inglés: Wall Lake Township) es un municipio ubicado en el condado de Wright en el estado estadounidense de Iowa. En el año 2010 tenía una población de 106 habitantes y una densidad poblacional de 1,14 personas por km².

Geografía 
El municipio de Wall Lake se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 93.29 km², de la cual 91,69 km² corresponden a tierra firme y (1,72 %) 1,6 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 106 personas residiendo en el municipio de Wall Lake. La densidad de población era de 1,14 hab./km². De los 106 habitantes, el municipio de Wall Lake estaba compuesto por el 99,06 % blancos y el 0,94 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Iowa
Localidades del condado de Wright (Iowa)